Чол (иногда Чжор) — река на северо-востоке КНР, правый и самый крупный приток реки Нэньцзян (бассейн рек Сунгари и Амур).

Гидрография 

 длина — 610 км
 площадь бассейна — примерно 24 тыс. км²
 средний расход воды — примерно 70 м³/с
 период ледостава — 5—6 месяцев

Истоки находятся в горах Большого Хингана, в верхнем и среднем течении протекает по горно-холмистой местности, в нижнем течении — по равнине Сунляо. Впадает в реку Нэньцзян несколькими рукавами (два основных). Дебет стока характеризуется выраженной сезонностью, максимум в весенний период таяния снегов и летом во время муссонных дождей, минимум в зимний период. Ранее использовалась для лесосплава, в нижнем течении возможно плавание маломерных судов.

Примечания

Литература 
 

Притоки Нэньцзяна
Реки Внутренней Монголии